Витаутас Строля (; ) — литовский лыжник и биатлонист, участник Олимпийских игр в Сочи.

Карьера 
В Кубке мира Строля дебютировал 21 января 2012 года, с тех пор стартовал в пяти личных гонках в рамках Кубка мира, но не поднимался в них выше 61-го места и кубковых очков не завоёвывал.За свою карьеру принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат 70-е место в скиатлоне на чемпионате мира 2013 года. 

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи занял 67-е место в скиатлоне, 70-е место в спринте и 70-е место в гонке на 15 км свободным стилем, после чего перешел в биатлон в возрасте 22 лет, а с сезона 2014/2015 выступает на международных соревнованиях по  биатлону. Лучший результат на этапах Кубка мира - 4-е место в спринте в Рупольдинге.

Использует лыжи производства фирмы Fischer.

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Кубок мира по биатлону 
 2017/2018— 97-е место
 2018/2019— 88-е место
 2019/2020— 49-е место

Лыжники Литвы
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты Литвы
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года